Lipniki est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Toponyme 
en Pologne
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lipniki, village 

 dans la voïvodie de Lublin
 Lipniki, village 

 dans la voïvodie de Podlachie
 Lipniki, village

 dans la voïvodie d'Opole 
 Lipniki, village 

 dans la voïvodie de Mazovie
 Lipniki, village du powiat de Garwolin
 Lipniki, village du powiat de Maków 
 Lipniki, village du powiat d'Ostrołęka 
 Lipniki, village du powiat de Sierpc 
 Lipniki, village du powiat de Węgrów

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lipniki, village du powiat de Bartoszyce
 Lipniki, village du powiat de Szczytno